Matematyka
 kwadrat – w geometrii
 kwadrat jednostkowy – w geometrii analitycznej
 kwadrat – w algebrze, wynik przemnożenia liczby przez siebie, potęga o wykładniku równym 2 zwana też drugą potęgą liczby
 kwadrat magiczny – w rozrywce matematycznej

 Inżynieria
 kwadrat – w ekologii
 kwadrat – w poligrafii

 Pozostałe
 kwadrat – figura w tangu argentyńskim
 kwadrat magiczny – w szaradziarstwie
 kwadrat magiczny – w polityce gospodarczej

 Nazwy własne
 Kwadrat – imię
 Kwadrat – święty Kościoła katolickiego
 Kwadrat – męczennik chrześcijański z III wieku
 Kwadrat – kwartet smyczkowy
 Kwadrat – grupa muzyczna
 Kwadrat – konspiracyjne określenie Stronnictwa Narodowego
 „Kwadrat” – teatr w Warszawie
 „Kwadrat” – klub muzyczny w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 1

Zobacz też 
 sześcian
 pierwiastek kwadratowy